Балтийская женская баскетбольная лига 2011/2012 является 18 сезоном БЖБЛ. 6 сентября 2011 года в Вильнюсе состоялось совещание представителей клубов БЖБЛ с участием президента лиги профессора Казимира Прунскене, где был утверждён календарь игр на сезон 2011/12. В 13-й раз подряд победителем Лиги стал литовский «ВИЧИ Аистес».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 12 команд в двух группах (по 6 в каждой) играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — к 4 лучшим командам регулярного сезона (команды, занявшие в своих группах 1 и 2 места) присоединяются 4 команды, освобожденные от 1 этапа:  «Вичи Аистес»,  «Лемминкайнен», «Спартак» и  «Горизонт». 8 команд, поделённых на две группы, играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

3) финальный — по две лучшие команды из каждой группы выходят в Финал четырёх, который будет проводится в конце апреля 2012 года на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники 

 * — по финансовым соображениям 15.02.2012 «Спартак» отказался от участия.

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В» 

 * Галичина нарушил правила баскетбольной лиги, клуб не оплатил вступительный взнос. Исполнительный комитет БЖБЛ засчитал два технических поражения (0-20), за которые команда не получила очков.

Полуфинальный турнир 
В связи с отказом санкт-петербургского «Спартака» участвовать в турнире, была произведена замена на лучший пятый клуб группового турнира. После отказа «Сиреноса» и «Кибиркштис-Тиче» этим клубом стал «Березина-РЦОР».

Группа «С»

Группа «D»

MVP месяца

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Татьяна Лихтарович (ВИЧИ Аистес).

В символическую пятёрку вошли:
  Ольга Истелецова (Минск 2006)
  Александра Хоменчук (Горизонт)
  Наталья Ануфриенко (Горизонт)
  Мильда Саулюте (ВИЧИ Аистес)
  Екатерина Кашлей (Олимпия)

Лидеры сезона

Итоговое положение

Примечания

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Результаты на оф. сайте БЖБЛ
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Балтийская женская баскетбольная лига
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе